El término de Ejército Negro puede referirse a:

 al Ejército Negro de Hungría (La fuerza de mercenarios más grande de su tiempo organizaba bajo el poder del rey Matías Corvino de Hungría). Existió en la segunda mitad del siglo XV; 
 al Ejército Negro (cuyo nombre oficial es "Ejército Revolucionario Insurreccional de Ucrania"). Existió en la primera mitad del siglo XX.
 La trilogía literaria de fantasía El Ejército Negro (novela), escrita por Santiago García-Clairac.